Скельник (Racomitrium) — рід листостеблових мохів із космополітичним поширенням. У Європі є лише один вид — Racomitrium lanuginosum. Racomitrium lanuginosum дуже поширений у тундрових та гірських місцях проживання Північної та Південної півкулі, у тому числі в горах тропіків.

Види 

Racomitrium alare (Broth.) Paris
Racomitrium albipiliferum C.Gao & T.Cao
Racomitrium amoenum (Broth.) Paris
Racomitrium andreaeoides Herzog
Racomitrium angustifolium Broth.
Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid.
Racomitrium aterrimum (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium austrogeorgicum Paris
Racomitrium barbuloides Cardot
Racomitrium bartramii (Roiv.) H.Rob.
Racomitrium brachypus (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium brevisetum Lindb.
Racomitrium carinatum Cardot
Racomitrium chrysoblastum (Müll. Hal.) Kindb.
Racomitrium crispipilum (Taylor) A.Jaeger
Racomitrium crispulum (Hook. f. & Wilson) Hook.f. & Wilson
Racomitrium crumianum Fife
Racomitrium cucullatifolium Hampe
Racomitrium cucullatulum Broth.
Racomitrium curiosissimum Bednarek-Ochyra & Ochyra
Racomitrium decurrens Dixon
Racomitrium dichelymoides Herzog
Racomitrium didymum (Mont.) Lorentz
Racomitrium durum (Müll. Hal. ex Broth.) Paris
Racomitrium ellipticum (Turner) Bruch & Schimp.
Racomitrium emersum (Müll. Hal.) A.Jaeger
Racomitrium fastigiatum Wallr.
Racomitrium flettii Holz.
Racomitrium funale (Schwägr.) Huebener
Racomitrium fuscescens Wilson
Racomitrium genuflexum (Müll. Hal.) Ochyra & Matteri
Racomitrium gracillimum Dixon
Racomitrium grimmioides Herzog
Racomitrium hausmannianum (De Not.) Molendo
Racomitrium helvolum (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium hespericum Sérgio, J.Muñoz & Ochyra
Racomitrium heterostichoides Cardot
Racomitrium himalayanum (Mitt.) A.Jaeger
Racomitrium hyalinocuspidatum (Müll. Hal.) Kindb.
Racomitrium incurvum (Hoppe & Hornsch.) Huebener
Racomitrium japonicum Dozy & Molk.
Racomitrium joseph-hookeri Frisvoll
Racomitrium kerguelense Ochyra & Matteri
Racomitrium laetum Besch. & Cardot
Racomitrium laevigatum A.Jaeger
Racomitrium lamprocarpum (Müll. Hal.) A.Jaeger
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
Racomitrium lepervanchei Besch.
Racomitrium lusitanicum Ochyra & Sérgio
Racomitrium macounii Kindb.
Racomitrium marginatum Lojac.
Racomitrium membranaceum (Mitt.) Paris
Racomitrium minutum (Müll. Hal.) Ochyra & Matteri
Racomitrium muticum (Kindb.) Frisvoll
Racomitrium nigritum A.Jaeger
Racomitrium nigroviride (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium nipponicum Sakurai
Racomitrium nitidulum Cardot
Racomitrium obtusifolium (P.Beauv.) Brid.
Racomitrium obtusum (Brid.) Brid.
Racomitrium ochraceum (Müll. Hal.) Ochyra & Matteri
Racomitrium orientale (Cardot) Sakurai
Racomitrium orthotrichaceum (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium pachydictyon Cardot
Racomitrium panschii (Müll. Hal.) Kindb.
Racomitrium papeetense Besch.
Racomitrium patagonicum Bednarek-Ochyra & Ochyra
Racomitrium phyllanthum (Lindb. ex Broth.) Warnst.
Racomitrium polyphyllum (Sw.) Brid.
Racomitrium protensum (A.Braun ex Duby) Huebener
Racomitrium pruinosum (Wilson) Müll. Hal.
Racomitrium pseudoaciculare (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium pseudopatens (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium ptychophyllum (Mitt.) Mitt.
Racomitrium rigidissimum (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium rupestre (Hook.f. & Wilson) Wilson & Hook.f.
Racomitrium seychellarum Besch.
Racomitrium steerei D.G.Griffin
Racomitrium striatipilum Cardot
Racomitrium strictifolium (Mitt.) A.Jaeger
Racomitrium subcrispipilum (Müll. Hal.) A.Jaeger
Racomitrium sublamprocarpum (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium subnigritum (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium subrupestre Roiv.
Racomitrium subsecundum (Hook. & Grev. ex Harv.) Mitt.
Racomitrium subulifolium Cardot
Racomitrium sulcipilum (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium sullivanii (Müll. Hal.) Broth.
Racomitrium symphyodontum (Müll. Hal.) Paris
Racomitrium tortipilum (Müll. Hal.) Broth.
Racomitrium valdon-smithii Ochyra & Bednarek-Ochyra
Racomitrium verrucosum Frisvoll
Racomitrium visnadiae W.R.Buck
Racomitrium vulcanicola Frisvoll & Deguchi
Racomitrium vulcanicum Lorentz
Racomitrium willii (Müll. Hal.) Kindb.
Racomitrium zygodonticaule (Müll. Hal.) Paris

Примітки

Посилання 
 The Plant List

Листостеблові мохи
Роди рослин